The White Raven – film del 1917 diretto da George D. Baker
The White Raven – film del 1998 diretto da Jakub Z. Rucinski (come Jakub Rucinski) , Andrew Stevens